Hellas () steht für:

Eigenname Griechenlands sowie meist damit verbundene Namensgebungen:
 Hellas, Eigenname Griechenlands
 Hellas (Klaviere), finnischer Klavierhersteller
 Hellas-Express, ein Fernzug, der zwischen 1963 und 1991 zwischen Dortmund und Athen verkehrte
 Hellas-Jahrbuch, Zeitschrift
 HellasSprinter, ein Derivat der Elektrolokomotive Siemens ES64 EuroSprinter für die Organismos Sidirodromon Ellados

Marsregionen:
 Hellas Planitia oder Hellas-Tiefebene, größter Einschlagkrater auf dem Mars
 Hellas Chaos, zerklüftetes Gebiet im Süden der Hellas-Tiefebene
 Hellas (Gradfeld), eines der 30 Gradfelder auf dem Mars

byzantinische Themas:
 Hellas (byzantinisches Thema)

Sportvereine:

International:
 Hellas Verona, Fußballverein
 South Melbourne Hellas, Fußballverein
 SoIK Hellas, Sportverein in Stockholm

Deutschland:
 Hellas-Nordwest Berlin, Fußballverein
 Hellas 1899 Hildesheim
 SC Hellas Magdeburg
 FC Hellas Marpingen

HELLAS  als Abkürzung:
 Helicopter Laser Radar, eine Entwicklung, um die Flugsicherheit für Hubschrauber zu erhöhen

Siehe auch:

 Helas

HELLAS